Les Éditions Leduc peuvent faire référence aux :
 Éditions Alphonse Leduc, maison d’édition spécialisée dans la musique classique ;
 Leduc.s Éditions, une maison d’édition parisienne.